Stormcrowfleet — дебютный полноформатный студийный альбом финской фьюнерал-дум-метал-группы Skepticism, вышедший в 1995 году. В 2002 году альбом был ремастирован и переиздан российским лейблом звукозаписи Irond Records.

Список композиций

Участники записи 
 Matti — вокал
 Jani Kekarainen — гитара
 Eero Pöyry — клавишные
 Lasse Pelkonen — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com

Альбомы Skepticism
Дебютные альбомы 1995 года